Добрая Слободка — название населённого пункта и производные от него:

 Добрая Слободка — название улицы Машкова в Москве до 1922 года.
 Добрая Слободка — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Добрая Слободка — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.